Селина Бюхель — швейцарская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.

Биография 
В свободное время работает картографом в органах местного самоуправления в её родном городе.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Швейцарии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике